

Населені пункти та їхні частини
 Сьверчини — село в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьверчини — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Сьверчини — частина села Косови в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Сьверчини — частина села Маслув-Перший в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки